Reference (z lat. referó, referre, relatum) znamená obecně odkaz na něco nebo zprávu o něčem.

 Reference (lingvistika) – vztah odkazování, například mezi znakem a označovaným
 Reference (programování) – odkaz na proměnnou nebo objekt
 Testimoniál (též reference) – obchodní doporučení

Externí odkazy